В нижеприведённых таблицах указаны частоты несущих изображения и звука для каналов телевещания в разных странах и регионах мира. Также указан тип используемой системы телевещания.

Метровые волны 
 Америка 
 Великобритания 
 Ирландия 
 Западная Европа 
 Франция 
 Заморские владения Франции 
 Италия 
 Восточная Европа (включая Россию) 
См. также Телевизионный канал.

Канал: 0; Видео (МГц): 68,25; Звук (МГц): 74,75
 Марокко 

 Австралия 

В связи с введением цифрового телевидения в 2001 г. последние два канала были передвинуты на 1 МГц вверх, чтобы обеспечить полосу 7 МГц для нового канала 9A; также был добавлен канал 12 после 11-го канала.
 Новая Зеландия 
 Япония 
 Китай 
 Тайвань 
 Индонезия 
 ЮАР 
 Ангола 
 Кот-д’Ивуар

Дециметровые волны 
 Америка 
Единообразный план размещения каналов обеспечивается международным соглашением, с 6-мегагерцовыми каналами во всём II регионе ITU (Америка). Не все территории соблюдают этот план.

Частоты дециметровых каналов 70—83 были переданы для мобильной радиосвязи и сотовых телефонов. В США планируется передать для этих целей также каналы 52—69. В США частоты канала 37 зарезервированы для астрономии (кроме Аляски и Гавайских островов).
 Великобритания, Ирландия, Гонконг и ЮАР 
 Западная Европа 
 Франция 
 Восточная Европа (включая Россию) 
См. также Телевизионный канал.
 Австралия 
 Япония 
 Китай

См. также 

 Стандарты телевизионного вещания

Технологии телевидения
Телеканалы